Серге́й Константи́нович Ла́почкин  (1958, Ленинград) — советский и российский футбольный судья (национальная категория), инспектор.

Биография 
Родился в Ленинграде 3 октября 1958 года.

Судья игр с 1980 года. На профессиональном уровне работает с 1987 года. Выпускник СПбГУФК им. Лесгафта.

Завершил карьеру в поле в октябре 2005 года, остановившись на отметке 95 матчей на высшем уровне чемпионата страны.

Был переведён на инспекторскую работу, где обслуживает матчи РФПЛ и Первой лиги, Кубка России по футболу.

Сын — судья ФИФА Сергей Сергеевич Лапочкин (род. 1981).

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФПЛ

Футбольные судьи СССР
Футбольные судьи России
Выпускники Университета имени Лесгафта